Lionne steht für:

 Lionne (Fluss), Fluss bei L’Abbaye im Vallée de Joux, Schweiz
 Lionne (Mode), weiblicher Dandy in der Zeit der Julimonarchie in Frankreich

Lionne ist der Nachname folgender Personen:
 Hugues de Lionne (1611–1671), ein französischer Diplomat.

Siehe auch:
 Lyonne